Kirchammer ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastian Kirchammer (1841–1892), Deutscher Gutsbesitzer, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags.
 Hellmuth Kirchammer (1924–1999), deutscher Regisseur und Hörfunk-Unterhaltungschef des Bayerischen Rundfunks